Молео́н-Бару́с (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Баньер-де-Бигор.

Код INSEE кантона — 6515. Всего в кантон Молеон-Барус входят 25 коммун, из них главной коммуной является Молеон-Барус.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 2836 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Молеон-Барус на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхние Пиренеи на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхние Пиренеи